Боталов (Боталова) — фамилия.

Боталов 
 Боталов, Алексей Иванович (1931—1988) — советский театральный художник, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Боталов, Валериан Яковлевич (1926—1998) — коми-пермяцкий писатель.
 Боталов, Сергей Геннадьевич (род. 1958) — российский учёный-археолог.
 Боталов, Фёдор Антонович (1846—1917) — русский купец и меценат в Юсьве.

Боталова 
 Боталова, Надежда Прохоровна (род. 1959) — ученый-филолог, старший научный сотрудник, почетный работник общего образования РФ, лауреат Государственной премии Удмуртской Республики в области литературы, искусства и образования.
 Боталова, Раиса Михайловна (1931—2016) — доктор филологических наук, учёный-филолог, диалектолог, лексикограф, исследователь коми-пермяцкого языка.

Примечания

См. также 
 Баталов
 Боталов (фамилия)
 Боталово